La Kahn Design è un'azienda britannica specializzata nell'elaborazione di autovetture ad alte prestazioni.

Notizie storiche
Fondata dal britannico Afzal Kahn, l'azienda venne costituita nel 1998 a Bradford. Inizialmente venivano progettati e venduto cerchi in lega, ma nel 2003 si applicò all'elaborazione completa di vetture stradali. A partire dal 2011, l'azienda impiega 80 persone, tra cui 20 designer. Negli ultimi anni la società ha stabilito un contratto con la Jeep per la costituzione della Chelsea Truck Company, la quale era mirata all'elaborazione specifica della Jeep Wrangler.

Prodotti

Kahn Design DB9 Volante
Nel 2011 l'azienda britannica realizzò una propria versione dell'Aston Martin DB9 Volante. Elaborata solo al livello estetico, le vennero applicati un nuovo impianto di scarico sportivo, dei vetri oscurati, nuovi cerchi da 20” RSV Kahn in lega leggera l'assetto venne ribassato.

Kahn Design TT GT Coupe
Nel 2011 la Kahn Design costruì un'elaborazione dell'Audi TT GT Coupé. Tale modello venne dotato di un nuovo body kit ispirato all'Audi R8, di un nuovo impianto di scarico con terminali in acciaio inox, di nuove sospensioni ribassate ed irrigidite e di nuovi cerchi sportivi Khan RSV da 20".

Kahn Design California Monza Edition
Basandosi sulla Ferrari California, la Kahn Design realizzò la versione speciale Monza Edition. Rispetto alla versione standard, era stato equipaggiato con nuove sospensioni sportive Kahn e nuovi cerchioni sportivi Monza nelle misure 9x21 e 12x22. Gli interni furono inoltre rielaborati con materiali ancora più pregiati rispetto a quelli precedentemente utilizzati.

Kahn Design Focus RS
Dopo l'uscita della terza generazione della Ford Focus RS, l'azienda inglese ne realizzo una propria versione preparata a cui applicò un nuovo body kit aerodinamico con nuove prese d'aria per il raffreddamento delle parti meccaniche della vettura, nuovi cerchi sportivi in lega, un nuovo impianto di scarico sportivo con terminali in acciaio inox e nuovi vetri oscurati.

Kahn Design Wrangler
In accordo con il contratto stipulato con la Jeep, la Kahn Design sviluppò nel 2011 una propria versione della Wrangler. Tale versione era dotata di nuovi cerchi in lega, sospensioni ribassate, impianto di scarico sportivo e nuovi inserti in Alcantara.

Kahn Design/Brabus ML350 Bluetech
In collaborazione con l'elaboratore tedesco Brabus, l'azienda britannica presentò nel 2011 una versione rielaborata nel design della Mercedes-Benz ML350 Bluetech.

Kahn Design Panamera
Utilizzando come base la Porsche Panamera, l'elaboratore britannico ne costruì un proprio modello dotato di un nuovo body kit aerodinamico, nuovi cerchi sportivi RS-600 e nuovi interni realizzati con componenti in carbonio, legno e pelle.

Kahn Design Miyagi
Dopo il devastante terremoto che colpì l'arcipelago nipponico nel 2011, la Khan Design approvò la realizzazione della Miyagi, una Range Rover Sport elaborata il cui ricavato di vendita sarebbe stato impiegato per il sostegno alla popolazione colpita dal cataclisma. Il veicolo era dotato di un nuovo body kit aerodinamico e di un nuovo impianto di scarico sportivo con terminali in acciaio inox. Inoltre i cerchioni di serie vennero sostituiti con modelli da 22" derivati dalla Ford RS Cosworth e gli interni vennero rivisitati con nuovi inserti in pelle.

Kahn Design Range Rover Sport Swiss Edition
Su richiesta di alcuni dipartimenti della polizia comunale svizzera, la Kahn Design realizzò nel 2011 una versione potenziata della Range Rover Sport per essere impiegata come unità di pattuglia ad alte prestazioni. Tra le modifiche vi erano un nuovo impianto di scarico sportivo e nuovi cerchi sportivi RS da 22".

Kahn Design Cygnet
Basandosi sull'Aston Martin Cygnet, l'elaboratore britannico ne costruì una propria versione nel 2012. la vettura era dotata di nuove prese d'aria, sospensioni ribassate, impianto di scarico sportivo con terminali in acciaio inox e nuovi cerchi sportivi RS.

Kahn Design Cosworth Imperial Blue
Nel 2012, in collaborazione con la Cosworth, la Kahn Design realizzò una versione speciale della Range Rover Sport. Meccanicamente invariata rispetto al modello base, questo fuoristrada denominato Imperial Blue implementava un nuovo set di cerchioni sportivi Kahn RS, un nuovo scarico sportivo Cosworth e nuovi interni realizzati in materiali pregiati. Il nome deriva dalla colorazione esterna del veicolo.

Kahn Design Military Edition
Ispirandosi ai veicoli militari, l'elaboratore inglese realizzò la Military Edition basata sulla Land Rover Sport. Tra le nuove applicazioni si ritrovavano nuove componenti aerodinamiche in carbonio, un nuovo impianto di scarico sportivo, nuovi pneumatici sportivi che avvolgevano cerchioni RS e nuovi vetri corazzati.

Kahn Design RS300 Cosworth Edition
Nel 2012, la Kahn Design realizzò la RS300 Cosworth Edition basata sulla Land Rover Range Rover Sport. Rispetto al modello base il SUV presentava un nuovo body kit, nuovi cerchi sportivi RS e nuovi accessori pregiati nell'abitacolo come una manopola del cambio incastonata di diamanti.

Kahn Design Panamera Wide Track
Basandosi sulla Porsche Panamera il preparatore inglese realizzò la Wide Track, versione dotata di un nuovo body kit in carbonio, nuovi cerchioni sportivi RS600 e nuovi vetri oscurati.

Kahn Design Evoque
Nel 2012 la Kahn Design si occupò dell'elaborazione della Range Rover Evoque. Tale versione era dotata di nuovi dettagli aerodinamici, nuovi interni, nuovi cerchi Khan RS600 sportivi e di un nuovo impianto di scarico sportivo.

Kahn Design Vogue Dorchester Edition
Basandosi sulla Range Rover Vogue, il preparatore britannico realizzò una versione speciale denominata Dorchester Edition. Tale versione presentava un nuovo body kit, nuovi cerchi in lega sportivi Kahn RS 22, un nuovo impianto di scarico sportivo fornito dalla Cosworth, un nuovo impianto di illuminazione con tecnologia LED e nuovi inserti in pelle per gli interni.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Case automobilistiche britanniche